Ahmed Madani (1970-), footballeur saoudien
 Ahmed Madani (1952-), auteur dramatique et metteur en scène français
 Ahmed Taoufik El Madani (1898-1983), homme politique algérien